Дмитрий Васильевич Фёдоров (1915—1991, Ленинград, СССР) — советский футболист, защитник, играл в хоккей с шайбой.

Автор первой шайбы ленинградцев в чемпионате СССР по хоккею — в составе «Динамо».

В футбольном «Динамо» — с 1942 года. В 1945—1947 годах в чемпионате провёл 13 игр.

Участник Великой Отечественной войны.

Скончался в 1991 году. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Младший брат Валентина Фёдорова.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Ленинград
Спортсмены нескольких видов спорта
Участники Великой Отечественной войны
Похороненные на Серафимовском кладбище